Lülves ist der Familienname folgender Personen:

 August Lülves, deutscher Kupferstecher, Radierer und Lithograf
 Elly Lülves (? –1922), deutsche Illustratorin und Autorin
 Ernst August Lülves († 9. Mai 1826), Amtsvogt in Wallensen
 Eugen Lülves, andere Schreibweise für den im 19. Jahrhundert tätigen Hof-Fotografen Eugen Lulves

Siehe auch:
 Lulves